Giovanni Persico (1878-1967) – politico italiano, deputato e senatore
 Giovanni Persico (1927-2015) – politico e giurista italiano, presidente della Liguria